

Верхній Починок — присілок, Міжріченський район, Вологодська область
 Верхній Починок — присілок, Опаринський район, Кіровська область